„Face the Heat Tour“ е дванадесетото световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“ в подкрепа на студийния албум Face the Heat издаден през 1993 г. В началото на турнето, Скорпиънс правят и първия си концерт в България на 19 септември 1993 г.

По-време на „Face the Heat Tour“, „Скорпиънс“ гостуват на Присила Пресли, Лиза Мари Пресли и Майкъл Джаксън и по тяхна покана изпълняват кавър версия на песента (Marie's the Name) His Latest Flame на Елвис Пресли в Мемфис, Тенеси. След турнето си, групата издава третия си концертен албум Live Bites през 1995 г., записан в Ленинград, Сан Франциско, Мексико Сити и Мюнхен. След „Face the Heat Tour“ и Херман Раребел напуска групата, като една от причините е следващият албум Pure Instinct, с който той твърдо не е съгласен и отказва да участва в записването му.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Ралф Рикерман – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1993 година
Музикални турнета от 1994 година
Турнета на „Скорпиънс“